Bazhou ist mehrdeutig. Es bezeichnet

die kreisfreie Stadt Bazhou (霸州市) in Langfang in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Bazhou (Langfang)
den Stadtbezirk Bazhou (巴州区) der Stadt Bazhong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Bazhou (Bazhong)
die Großgemeinde Bazhou (霸州镇) der Stadt Bazhou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Bazhou (Bazhou, Langfang)
die Großgemeinde Bazhou (巴州镇) im Stadtbezirk Bazhou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Bazhou (Bazhou, Bazhong)
die Großgemeinde Bazhou (巴州镇) im Autonomen Kreis Minhe der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Bazhou (Minhe)